Департаменты Франции — административно-территориальные единицы второго уровня во Франции, созданные по  от 22 декабря 1789 года, принятому Учредительным собранием Франции. По закону от 10 августа 1871 года, департамент — это автономная часть населения со своим выборным советом (совет департамента ()) и исполнительной властью. Департамент подразделяется на округа и кантоны. Последние являются структурной основой избирательной системы — согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

По состоянию на 2015 год территория Франции была разделена на 101 департамент (включая 5 заморских), 335 округов (12 заморских) и 2054 кантона (59 заморских). Каждый департамент входит в один из регионов, заморские департаменты одновременно являются регионами. Префектуры — административные центры департаментов. Департаменты были официально пронумерованы в соответствии с алфавитным порядком во время Великой французской революции (в настоящее время есть исключения). В данном списке приведены современные департаменты Франции в порядке этой нумерации.

См. также 
 Административное деление Франции
 Департаменты Франции
 Местное самоуправление во Франции

Примечания 

Департаменты Франции